Париж — Камамбер () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам французского региона Нормандия.

История 
Гонка была основана в 1934 году под названием Париж — Вимутье (). В 1943 году название гонки было изменено на нынешнее.

В 2005 году однодневка вошла в календарь Европейского тура UCI, получив категорию 1.1. C 1992 года также проводиться в рамках Велошоссейного кубка Франции.

Маршрут гонки имеет протяжённость около 200 километров, которые изобилуют короткими, но крутыми подъёмами с двузначными градиентами.

Призёры 

 Второе место в 2000 году занял американец Лэнс Армстронг, но в 2012 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга, начиная с 1 августа 1998 года, а все его результаты, начиная с этой даты были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Камамбер на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1934 года